bobo, nyugat-afrikai törzs
 Bobo, 1970-es évekbeli svéd képregény
Személyek
 Bobo (1966) német énekes, dalszerző
 DJ BoBo (1968) Peter René Baumann, svájci zenész, énekes
Becenév
 MÁV M44, Bo’Bo’ tengelyelrendezésű tolatómozdony. Beceneve „Bobó”.